Стамбульская футбольная лига 1941/1942 () — 38-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 21 сентября 1941 года и закончился 19 апреля 1942 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1941/42
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1941 году
Спорт в Турции в 1942 году